Kovács Endre (1911–1985) történész, irodalomtörténész
 Kovács Endre (1918–2015) biokémikus, egyetemi tanár
 Kovács Endre (1918–1976) tanár, irodalomtörténész
 Kovács Endre (1926–1988) röplabdázó, edző
 Kovács Endre (1934–) geológus
 Kovács Endre (1936–2015) orgonaművész
 Kovács Endre (1947–2020) fotóművész

hasonló néven

 Kovács Endre Gergely (1927–2007) egri segédpüspök

Jegyzetek